«Карфаген» — общественное движение.

История 
Движение было основано в феврале 2017 года и начиналось с небольшой юмористической группы.

Через некоторое время группа взяла курс на «очищение вайнахского народа». Группа также обзавелась дочерними группами: закрытой группой, группой для напоминаний и группой для юмора. С момента создания, сообщество пользовалось большой популярностью у вайнахской молодёжи, по причине своего необычного контента. На момент блокировки основная группа насчитывала более 55 тысяч подписчиков. Пик популярности «Карфагена» вылился в расклейки напоминаний с символикой движения на улицах Чеченской республики, а также в расклейку самой символики на транспортных средствах, зданиях и прочее. Несмотря на уклон в сторону вайнахского народа, группа делала уклон в сторону Ислама, в результате чего очень часто подвергалась критике. 12 сентября 2017 года Роскомнадзор заблокировал страницу движения в социальной сети Вконтакте. После блокировки деятельность движения была приостановлена . Движение возобновило свою работу лишь в феврале 2018 года. Идеология движения, её методы, а также контент самой группы претерпели значительные изменения.

Описание 

Единственным официальным сайтом организации является страница в ВКонтакте. Нас нет в других социальных сетях, включая инстаграм,твиттер, фейсбук и прочие социальные сети.

Критика 
Движение очень часто подвергается самой разнообразной критике как со стороны самих вайнахов, так и со стороны представителей других народов. 12 сентября основное сообщество движения было заблокировано Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ, за наличие экстремистских материалов. Не смотря на это, очень часто «Карфаген» подвергается критике за несоответствие исламским методам порицания. Негативно в адрес «Карфагена» выступают и другие граждане России. По их мнению, движение ущемляет свободу граждан. Известны случаи создания специальных групп против «Карфагена», но особого успеха они не добились. Деятельность движения породила множество аналогичных групп, большинство из которых делает уклон на национализм.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница движения в социальной сети вконтакте 
 «ВКонтакте» заблокировала чеченский паблик «Карфаген» за экстремизм 
 «Если узнаю, что вайнахская семья убила свою дочь за проступок, то буду стоя хлопать им» Чего хотят чеченские активисты, выслеживающие девушек в соцсетях? 
 Вайнахский паблик «Карфаген» объяснил свои цели 
 «Карфаген» и его жертва 
 «Счастлива, как никогда». История Луизы — беженки из Чечни, которую вернули домой 

2017 год в Чечне
Появились в 2017 году в России
Общественные движения